Рахма́нинов (Рахма́нинова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Рахманинов, Сергей Васильевич (1873—1943) — русский композитор, пианист и дирижёр.
 Рахманинов, Юрий Павлович (1936—2007) — советский и российский учёный, метростроитель.

Известные носительницы 
 Рахманинова, Мария Дмитриевна (род. 1985) — российская специалистка по социальной и политической философии.

Другое 
 Рахманинов — ударный кратер на Меркурии, названный в честь композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

См. также